Polyeuktos steht für

 Polyeuktos (Archon), Archon von Athen 250/249 v. Chr. 
 Polyeuktos (Bildhauer) (Athen, 3. Jahrhundert v. Chr.)
 Polyeuktos (Märtyrer) († 259)
 Patriarch Polyeuktos von Konstantinopel († 970)
 Polyefktos (Finfinis), erster Metropolit der Griechisch-Orthodoxen Metropolie von Deutschland (1964–1968)